Saint Gabriel désigne plusieurs saints chrétiens.

Personnage biblique 

Voir

Autres saints catholiques et orthodoxes 
 Gabriel de Jérusalem († 490) originaire de Cappadoce, eunuque et higoumène (abbé) du monastère féminin de Saint Etienne à Jérusalem ; fêté le 29 septembre.

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique du décès :
 Gabriel Feretti († 1456), bienheureux, prêtre franciscain né à Ancône d'une famille noble ; fêté le 9 novembre.
 Gabriel et Kermidolis († 1522) ; fêtés localement le 18 octobre.
 Gabriel Lalemant († 1649), martyr au Canada ; fêté localement le 17 mars.
 Gabriel († 1676), crieur pour l'église du Patriarcat des îles aux Princes ; fêté localement le 2 février.
 Gabriel († 1690), Martyr originaire de la région de Bialystock en Russie ; fêté localement le 20 avril.
 Gabriel Pergaud (°1752 - †1794), bienheureux, Chanoine Régulier de Saint Augustin de l'abbaye de Beaulieu (Côtes-d'Armor), prêtre martyr sur les pontons de Rochefort, déporté sur le navire Deux-associés ; fêté le 21 juillet.
 Babarel de l'Addolorata († 1862), ou Babarel de Notre-Dame des Sept-Douleurs  passioniste italien originaire d'Assise ; fêté le 27 février.

Saints orthodoxes 
 Gabriel l'Ibère () ; moine qui sauva l'icône miraculeuse de la Mère de Dieu, la « Portaitissa » ; fêté localement le 13 mai.
 Gabriel  de Serbie († 1659), ou Gabriel de Pecs, parfois appelé Gabriel de Brousse, patriarche de Serbie, martyr par la main des Musulmans à Prousse en Bithynie ; fêté le 13 décembre.
Gabriel de Bialystok. († 1690 ); Enfant martyr dans la région de Zabludow, en Pologne.
Gabriel de Lesnovo () ; ermite macédonien, disciple de Jean de Rila, populaire en République de Macédoine et en Bulgarie.

Toponyme 
 Saint-Gabriel (Louisiane)
 Saint-Gabriel, ville du Québec (Canada)

Références 

Homonymie de saints chrétiens